Общий алфавит для языков Камеруна () — сводный алфавит для языков народов Камеруна, созданный в 1970-х годах. Официально утверждён в 1979 году. Алфавит базируется на латинской основе.

Алфавит

См. также 
 Паннигерийский алфавит

Примечания 

Языки Камеруна
Камерун